Philip Currie peut faire référence à :

Philip J. Currie (1949- ), un paléontologue canadien,
 (1834–1906), diplomate britannique.